Distretto di Bambamarca – distretto del Perù nella regione di Cajamarca 
Distretto di Bambamarca – distretto del Perù nella regione di La Libertad